HDB est un sigle qui peut désigner :
 Housing and Development Board, une commission statutaire, responsable de l'administration des logements sociaux à Singapour ;
 HDB, une série de modèles de motocyclette du constructeur italien Bimota.